Huchler ist der Familienname folgender Personen:

 Grete Huchler (1916–1993), deutsche Grafikerin und Kunstmalerin
 Josef Huchler (1936–2007), Politiker der Partei Die Republikaner (REP)